Городские населённые пункты Таиланда делятся на большие и (средние) города и посёлки (малые города), которым переданы некоторые функции районов и общин на принадлежащей городу территории. Остальные населённые пункты являются деревнями.

Три уровня административного деления городских (муниципальных) образований (, тхетсабан):
 крупный город (тхетсабан накхон): свыше 50 тысяч жителей, плотность населения выше 3 тыс. человек на 1 км²
 (средний) город (тхетсабан мыанг): свыше 10 тысяч жителей, плотность населения выше 3 тыс. человек на 1 км² — или центр провинции
 посёлок (малый город, тхетсабан тамбон): свыше 5 тысяч жителей, плотность населения выше 1,5 тыс. человек на 1 км²
Несмотря на своё название, тхетсабан тамбон (букв. «общинный город») совсем не обязательно совпадает с отдельной общиной (тамбоном).

Помимо численности населения муниципальное образование должно получать достаточно доходов в свой бюджет, чтобы быть в состоянии справляться с отведёнными ему функциями.

Крупные и малые города делятся на чумчоны (общины), аналогичные деревням (мубан) в сельской местности.

В названиях некоторых городов уже содержится слово Накхон, например, в составе провинции Накхонратчасима есть один район под названием Ампхе-Мыанг Накхонратчасима, а также крупный город Тхетсабан Накхон Накхонратчасима.

Город Паттайя представляет собой особый тип муниципального образования, находясь под особым управлением. Указанным административным делением не охватывается также столичный город Бангкок, который официально называется Столичная администрация Бангкока (Bangkok Metropolitan Administration).

Список городов 

Ниже приводится сводная таблица крупных и средних городов Таиланда.
 В колонке «Тайск.» указывается транскрибированное латиницей (в системе KTGS) тайское название.
 Цифры в колонке «Статус» обозначают:
 0 — особый случаи, не входящие в систему городских образований: Бангкок, Паттая и Тхонбури (включённый в состав Бангкока в 1972 году).
 1 — крупные города
 2 — (средние) города
 Население указано на май 2006 года

См. также 
 Административное деление Таиланда
 Провинции Таиланда

Ссылки 

 Department of Provincial Administration, Ministry of Interior, Royal Thai Government
 National Statistical Office Thailand (NSO)

 
Таиланд
Города